Het Huis Clermont is een woonhuis annex voormalige fabriek gelegen aan het Von Clermontplein 15 te Vaals in de Nederlandse provincie Limburg.

Geschiedenis
Het complex werd gebouwd van 1761-1775 en architect was Joseph Moretti. Opdrachtgever was de Akense fabrikant Johann Arnold von Clermont.

Het betrof aanvankelijk een gesloten complex in classicistische stijl, dat om een binnenplaats was gegroepeerd. De zuidvleugel was de woning, de westvleugel was kantoor, en in de noord- en oostvleugel bevond zich een lakenfabriek en -ververij. Tot 1924 bleef de lakenfabriek als zodanig functioneren, daarna werd, in 1926, de noordvleugel gesloopt waardoor het gebouw U-vormig werd. Van 1975-1981 werd het gebouw gerestaureerd om daarna als gemeentehuis dienst te gaan doen.

Gebouw
Alle drie vleugels hebben twee verdiepingen en mansardedaken, welke nog een zolderverdieping bevatten. Ramen en deuren hebben hardstenen omlijstingen. Vooral de zuidvleugel is representatief, met een middenrisaliet dat onder meer de wapenschilden van Von Clermont en zijn vrouw, Maria Elisabeth Emminghaus, bevat, en tevens gesierd wordt door een fronton. Ook is er een balkon met smeedijzeren balustrade en deuren in rococostijl.

   
Bouwwerk in Vaals